Florian Conz (né le ) est un joueur suisse professionnel suisse de hockey sur glace. Il est le frère du hockeyeur Benjamin Conz et le neveu du footballeur Jean-Marie Conz.

Carrière en club 
Il a commencé sa carrière professionnelle en 2001 au Hockey Club Ajoie en LNB où il joué 2 saisons. Suivi de 4 saisons au Lausanne Hockey Club avant de partir pour Genève-Servette en 2008. En 2011 il revient définitivement au LHC. En 2015 il est victime d’une commotion cérébrale qui l’empechera de jouer pendant six mois. En 2016-2017 avec l’arrivée de Dan Ratuschny, il est envoyé aux entraînements des juniors élites. Après le licenciement de ce dernier et l’arrivée de Yves Sarault il retrouve la première équipe. En 2018 il annonce sa retraite, il est en fin de contrat avec le LHC.

Distinctions 
Il est le joueur qui a le plus porté le maillot du LHC de toute l’histoire du club.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2000-2001||HC Ajoie||LNB||11||2||5||7||2||4||0||0||0||2
|-
|2001-2002||HC Ajoie||LNB||18||3||7||10||14||8||0||1||1||6
|-
|2002-2003||HC Ajoie||LNB||35||11||14||25||26||5||1||1||2||33
|-
|2003-2004||Lausanne HC||LNA||30||5||1||6||6||-||-||-||-||-
|-
|2004-2005||Lausanne HC||LNA||41||1||8||9||31||17||1||0||1||12
|-
|2005-2006||Lausanne HC||LNB||42||20||30||50||44||12||3||8||11||10
|-
|2006-2007||Lausanne HC||LNB||45||12||33||45||56||10||2||3||5||20 
|-
|2007-2008||Lausanne HC||LNB||4||1||2||3||0||-||-||-||-||-
|-
|2007-2008||Genève-Servette HC||LNA||48||5||9||14||22||12||1||3||4||4
|- 
|2008-2009||Genève-Servette HC||LNA||40||3||7||10||22||4||0||0||0||0
|-
|2009-2010||Genève-Servette HC||LNA||50||4||10||14||48||20||4||4||8||22
|-
|2009-2010||Lausanne HC||LNB||-||-||-||-||-||2||0||3||3||0
|-
|2010-2011||Genève-Servette HC||LNA||46||3||9||12||16||-||-||-||-||-
|-
|2010-2011||Lausanne HC||LNB||4||7||0||7||2||17||7||8||15||22
|-
|2011-2012||Lausanne HC||LNB||45||15||22||37||57||5||1||2||3||2
|-
|2012-2013||Lausanne HC||LNB||50||14||30||44||100||11||4||10||14||0
|-
|2013-2014||Lausanne HC||LNA||42||2||3||5||26||6||0||0||0||2
|-
|2014-2015||Lausanne HC||LNA||39||7||2||9||12||7||0||1||1||6
|-
|2015-2016||Lausanne HC||LNA||21||0||2||2||6||-||-||-||-||-
|-
|2016-2017||Lausanne HC||LNA||29||2||2||4||14||4||0||0||0||0
|-
|2017-2018||Lausanne HC||LNA||33||2||4||6||4||6||0||0||0||0

|419||34||57||91||207||82||7||14||21||46

|254||85||143||228||301||68||17||30||47||95

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi 

Naissance en octobre 1984
Sportif du canton du Jura
Attaquant de hockey sur glace
Joueur suisse de hockey sur glace
Joueur du HC Ajoie
Joueur du Lausanne HC
Joueur du Genève-Servette Hockey Club